Дискотека Авария — многозначный термин:
 «Дискотека Авария» — российская поп-группа.
 «Дискотека Авария» — песня группы «Дискотека Авария».